Плуиньо  () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер. Входит в состав округа Морле.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Ботсорель, Герлескен, Ланнеану, Ле-Понту, Плугонван, Плуиньо и Плуэга-Муазан.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен — в него вошли все коммуны упраздненного кантона Ланмёр и отдельные коммуны кантонов Морле и Сен-Тегоннек.

С 1 января 2019 голда состав кантона изменился: коммуна Ле-Понту вошла в состав коммуны Плуиньо.

Состав кантона с 1 января 2019 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики  за 2019 г.):

 Ботсорель (430 чел.)
 Гарлан (1 050 чел.)
 Герлескен (1 298 чел.)
 Гимаэк (939 чел.)
 Ланнеану (351 чел.)
 Ланмёр (2 362 чел.)
 Ле-Клуатр-Сен-Тегоннек (658 чел.)
 Локирек (1 513 чел.)
 Плугану (2 737 чел.)
 Плугонвен (3 454 чел.)
 Плуиньо (5 086 чел.)
 Плурен-ле-Морле (4 517 чел.)
 Плуэгат-Геран (1 063 чел.)
 Плуэгат-Муазан (714 чел.)
 Плуэзок (1 610 чел.)
 Сен-Жан-дю-Дуа (655 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 29,5 % голосов против 24,8 % у Жана-Люка Меланшона и 18,0 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 66,7 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 29,1 %, Жан-Люк Меланшон – 24,2 %, Франсуа Фийон – 15,1 %, Марин Ле Пен – 12,3 %; 2 тур: Макрон – 78,9 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 40,1 %, Николя Саркози — 19,3 %, Жан-Люк Меланшон — 15,0 %; 2 тур: Олланд — 68,4 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Финистер представляют мэр коммуны Гимаэк Пьер Ле Гоф (Pierre Le Goff) (Разные левые) и мэр коммуны Плуиньо Жоэль Юон (Joëlle Huon) (Социалистическая партия).

Ссылки 

Кантоны департамента Финистер